Gudrød era nipote di Harald Bellachioma e re di Vestfold. Il suo cognome Grenski dipenderebbe dal fatto che fu cresciuto nel distretto norvegese del Grenland. Suo padre fu ucciso dai figli di Gunnhild (Harald Greyhide e dai suoi fratelli) quando Harald aveva solo 11 anni. Harald fuggì nell'Oppland e da lì in Svezia presso il potente Skoglar Toste, dedicandosi alle razzie. Quando i figli di Gunnhild furono banditi, Harald Grenske seguì Harald Denteazzurro e Haakon Sigurdsson in Norvegia, diventando in seguito sovrano di Vestfold e dell'Agder. Sposò Åsta, figlia di Gudbrand Kula, ma la lasciò per corteggiare Sigrid la Superba, figlia di Skoglar Toste. Sigrid lo uccise. La vedova di Harald, Asta, diede alla luce Olaf il Coraggioso, che in seguito regnerà sulla Norvegia. In seguito Asta sposerà Sigurd Syr, re di Ringerike.

H